Rozgrywki I ligi żużowej w sezonie 2012 rozpoczęły się 9 kwietnia 2012. W lidze brało udział 6 zespołów.

Zespoły

Runda zasadnicza

Wyniki 

|}

Tabela

Tabela 
W fazie finałowej nie uwzględniono punktów zdobytych w fazie zasadniczej.
{| width=100%
|valign=top|

Baraż

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 

2012
2012 w sporcie żużlowym
2012 w polskim sporcie